Доломитовая мука — состоящая из кристаллов (или их агрегатов) доломита рыхлая или сыпучая масса, применяемая в сельском хозяйстве для известкования почв. 

Природная доломитовая мука залегает среди доломитов, доломитизированных известняков, дедоломитов, других минералов и является продуктом их разрыхления и выщелачивания при выветривании. Она на 30 — 32% состоит из оксида кальция и на 18 — 20% — из оксида магния. Также доломитовая мука производится путём переработки карбонатных пород. В доломитовой муке содержатся фосфор, кобальт, цинк, марганец, медь, железо. Кроме раскислителя почвы, доломитовая мука применяется как сорбент для очистки загрязнённых нефтепродуктами сточных вод, пищевая добавка для скота, компонент строительных материалов.

Примечания

Ссылки 
 9 полезных свойств доломитовой муки. 
 Доломитка весной: удобная шпаргалка, куда и сколько добавлять... 
 Доломитовая мука как удобрение. 
 Способы применения доломитовой муки... 

Карбонаты (минералы)
Минералы кальция
Минералы магния
Кормовые добавки
Удобрения
Строительные материалы